Leopoldius är ett släkte av tvåvingar. Leopoldius ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stekelflugor
Leopoldius